Периодат рубидия — неорганическое соединение, 
соль щелочного металла рубидия и иодной кислоты
с формулой RbIO,
бесцветные кристаллы,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Обменная реакция периодата натрия и нитрата рубидия :

Физические свойства 
Периодат рубидия образует бесцветные кристаллы 
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/a,
параметры ячейки a = 0,5876 нм, c = 1,2938 нм, Z = 4,
структура типа вольфрамата кальция.

Слабо растворим в воде.

Литература 
 
 

рубидия
Соединения рубидия